Финал Кубка европейских чемпионов 1988 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1987/88, 33-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 25 мая на стадионе «Некарштадиум» в Штутгарте. В матче встретились нидерландский «ПСВ» и португальская «Бенфика».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1987/1988

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1988
Кубок европейских чемпионов
Май 1988 года
Лига чемпионов 1988
Лига чемпионов 1988
События 25 мая
Международные соревнования по футболу в Германии
Спорт в Германии в 1988 году
Международные спортивные соревнования в Штутгарте
Спорт в Нидерландах в 1988 году
Спорт в Португалии в 1988 году